Nick může být:

 Přezdívka používaná v internetových diskusích, chatech a komunikačních programech (ICQ, Skype atd.)
 Nick (jméno) – mužské křestní jméno, zkráceně Nicholas (Mikuláš)
 Nick (Maďarsko) – obec v Maďarsku
 zkratka programu Nickelodeon

Externí odkazy